Pâncești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pâncești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Pâncești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

bzw. in ähnlicher Schreibweise:
 Păncești, Dorf im Kreis Bacău